Lester est un verbe signifiant garnir de lest.

Prénom 
Lester est un prénom anglais courant.

Patronyme 

 Adrian Lester (né en 1968), acteur britannique ;
 Anthony Lester, baron Lester de Herne Hill (1936-2020), avocat britannique et membre de la Chambre des lords ; 
 Bruce Lester (1912-2008), acteur britannique ;
 Jocelyn Lester (né en 1958), joueuse de softball australienne ;
 Jon Lester (né en 1984), joueur américain de baseball ;
 Kate Lester (1857-1924), actrice britannique ;
 Louise Lester (1867-1952), actrice et scénariste américaine ;
 Mark L. Lester (né en 1946), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Mark Lester (né en 1958), acteur britannique ;
 Normand Lester (né en 1945), journaliste d'enquête québécois ;
 Richard Lester (né en 1932), réalisateur américain ;
 Richard Lester (né en 1945), claveciniste, organiste, pianiste et musicologue britannique ;
 Ron Lester (1970-2016), acteur américain ;
 Sonny Lester (né en 1924), musicien et producteur de jazz ;

personnage de fiction
 Mary Lester, héroïne de romans policiers, née de l'imagination de Jean Failler.

Toponyme 

 Lester, localité de l'Alabama ;
 Lester, localité de l'Iowa ;
 Lester, localité de Virginie-Occidentale ;
 Lester, localité de l'État de Washington ;
 Lester, rivière du Minnesota.

Cinéma 

 Lester, court-métrage d'imaginastudio réalisé par Pascal Forney avec Carlos Leal.

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de prénom